Sezon 2005 był 15. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu broniło ().

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 
 16 goli
  Waleryj Strypejkis ()

 14 goli
  Ihar Czumaczenka ()
  Alaksandar Klimenka ()

 13 goli
  Wital Radziwonau ()
  Raman Wasiluk ()

 12 goli
  Wadzim Bojka ()
  Siarhiej Nikifarenka ()

 11 goli
  Alaksandar Kobec ()

 10 goli
  Arciom Kancawy ()
  Alaksandar Paułau ()

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2005 na Białorusi